Erice – comune italiano della Sicilia
Erice – vino siciliano Doc
Erice – personaggio della mitologia greca
Monte Erice – montagna della Sicilia
Battaglie di Monte Erice – episodio della prima guerra punica